Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II 2004. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Хаки (Шпанија).

 
 се пласирала на Дивизију I

 је испао у Дивизију III.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Електренају (Литванија).

 
 се пласирала на Дивизију I

 је испала у Дивизију III.

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2004.
 Светско првенство у хокеју на леду 2004 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2004 — Дивизија III

Спољашње везе 

 Сајт Светске хокејашке федерације
 Комплетни резултати на Passionhockey.com
 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Шпанији
Хокеј на леду у Литванији
Хокеј на леду у 2004.
Спорт у 2004.